Шломо Смилтинер () — израильский шахматист.

В составе сборной Израиля участник 3-х Олимпиад (1956—1958, 1966).

Эмигрировал в подмандатную Палестину из Литвы. Выступал на чемпионатах Тель-Авива с 1940 года и чемпионатах Израиля с 1945 года.

Таблица результатов

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Израиля